Guiyu oneiros  ist der älteste, fast vollständig erhaltene fossile Knochenfisch, der bis 2009 gefunden wurde. Das Fossil stammt aus Jahre altem Kalkstein der Kuanti-Formation in der Nähe von Qujing im Osten der chinesischen Provinz Yunnan und wurde mit Hilfe von Leitfossilien aus der Gruppe der Conodonten auf ein Alter von 419 Millionen Jahre datiert.

Etymologie 
Die Gattungsbezeichnung Guiyu kommt aus dem Chinesischen ( = Geist, verborgen;  = Fisch). 
Das Art-Epitheton ist griechisch (gr. όνειρος, óneiros = Traum).

Beschreibung 
Das Fossil ist 26 Zentimeter lang und 11 Zentimeter hoch und beinahe vollständig, lediglich die Schwanzflosse fehlt. Der Kopf macht 23 % der Körperlänge aus, der Körper ist 2,5 mal so lang wie hoch. 

Guiyu zeigt eine bizarre Mischung von Merkmalen früher, nicht knochenfischartiger Kiefermäuler, von Fleischflosser- und Strahlenflossermerkmalen. So hat er einen primitiven Schultergürtel und mittlere Flossenstacheln, Merkmale die auch bei den Placodermi, Knorpelfischen und den Acanthodii auftreten. Mit den Fleischflossern hat er vor allem zahlreiche Merkmale der Schädelmorphologie gemeinsam, so ein zweiteiliges Neurocranium mit einem beweglichen Gelenk in Mitte. Er ist mit großen, ornamentierten Rhomboidschuppen bedeckt. Dies, sowie die Anatomie der Kopfseiten und den Gularknochen (eine knöcherne Kehlplatte) teilt mit frühen Strahlenflossern (Actinopterygii).

Systematik 
Trotz einer ungewöhnlichen Mischung von Merkmalen wird Guiyu oneiros als basaler Stammgruppenvertreter der Fleischflosser betrachtet. Die systematische Stellung zeigt folgendes Kladogramm (nach Yu et al. (2010)):

Quellen 
 Michael I. Coates: Beyond the Age of Fishes. Nature, Vol 458, 26. März 2009
 Min Zhu, Wenjin Zhao, Liantao Jia, Jing Lu, Tuo Qiao & Qingming Qu: The oldes articulated osteichthyan reveals mosaic gnathostome characters, Nature, Vol 458, 26. März 2009 
 Yu Xiaobo, Zhu Min & Zhao Wenjin: The Origin and Diversification of Osteichthyans and Sarcopterygians: Rare Chinese Fossil Findings Advance Research on Key Issues of Evolution. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, Paleoichthyology, Vol.24 No.2 2010

Weblinks 
 Palaeoblog Guiyu: The Oldest Articulated Osteichthyan 
 ScienceBlogs Guiyu oneiros

Einzelnachweise 

Fleischflosser
Sarcopterygii
Ausgestorbener Knochenfisch